Wandoo est un nom vernaculaire ambigu désignant en français certaines plantes du genre Eucalyptus.

Liste des espèces appelées « wandoo » 

 Wandoo - Eucalyptus wandoo
 Wandoo à écorce pulvérulente - Eucalyptus accedens, ou  car son écorce est recouverte d'une fine poussière.
 Wandoo de la Wheatbelt -  Eucalyptus capillosa, originaire de la Wheatbelt en Australie.
 Wandoo du désert - Eucalyptus nigrifunda
 etc.

Flore (nom vernaculaire)
Nom de plante ambigu